Батурские (Батурскіе) — русский дворянский род, малороссийского происхождения.

Потомство Антона Батурского, значного войскового товарища (конец XVIIІ в.) .

Трофим Наумович Батурский военную службу начал в 1831 году в 8-ом Малороссийском казачьем полку, потом продолжал служить в Великолуцком егерском и других полках. Произведен в прапорщики в 1838 году, уволен в отставку капитаном в 1853 году. Он признан Правительственным Сенатом в дворянстве со внесением во вторую часть родословной книги Черниговской губернии.

Описание герба 
В зелёном поле 3 лягушки: 2 над 1.

Ссылки 

 http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Chernigov/noblehernigov.htm

Казацкая старшина